Rockhill ist der Familienname folgender Personen:

 William Rockhill (1793–1865), US-amerikanischer Politiker
 William Woodville Rockhill (1854–1914), US-amerikanischer Diplomat

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rockhill (Mississippi)
 Rockhill (Pennsylvania)
 Rockhill (Texas)

Siehe auch:
 Rock Hill